В алгебраической топологии, кольцо когомологий топологического пространства X — это N-градуированное кольцо, составленное из групп когомологий пространства с -произведением (произведением Колмогорова — Александера) в качестве умножения в кольце:

где коэффициенты берутся в коммутативном кольце R (как правило в качестве R берут Zn, Z, Q, R или C).
Здесь под когомологиями как правило понимают сингулярные когомологии. Кольцо когомологий представляет собой важнейший топологический инвариант: непрерывное отображение топологических пространств  индуцирует гомоморфизм колец .

Примеры 
, где .
, где .
, где .
, где .
, где .
, где .

Литература 
 
 

Алгебраическая топология
Гомологическая алгебра